AGMA oder Agma bezeichnet:
 Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse
 Stimmhafter velarer Nasal  in der lateinischen und griechischen Grammatik

AGMA